Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1979 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Ivan Mauger z Nowej Zelandii – jego szóste zwycięstwo w finale (poprzednio 1968, 1969, 1970, 1972, 1977).

Eliminacje kontynentalne 
Polscy żużlowcy Zenon Plech, Edward Jancarz i Robert Słaboń, jako ekipa gospodarzy, nie uczestniczyli w eliminacjach.

Półfinały

Lonigo (1) 
 27 maja 1979 r. (niedziela),  Lonigo

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Krumbach (2) 
 27 maja 1979 r. (niedziela),  Krumbach

Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 8 lipca 1979 r. (niedziela),  Pocking

Awans: 4+1 do Finału Światowego
Uwaga! Karl Maier zastąpił Henny’ego Kroeze’a, a Zdeněk Kudrna zastąpił Petra Kučerę

Eliminacje interkontynentalne

Skandynawia

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Mariestad (1) 
 6 maja 1979 r. (niedziela),  Mariestad

Awans: 5 do Finału Szwedzkiego

Motala (2) 
 6 maja 1979 r. (niedziela),  Motala

Awans: 5 do Finału Szwedzkiego

Målilla (3) 
 6 maja 1979 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 5 do Finału Szwedzkiego oraz Anders Michanek

Finał Szwedzki 
 29 maja 1979 r. (wtorek),  Vetlanda

Awans: 5+2 do Finału Skandynawskiego

Finał Duński 
 6 maja 1979 r. (niedziela),  Fjelsted

Awans: 4 do Finału Skandynawskiego oraz Ole Olsen

Finał Skandynawski 
 5 czerwca 1979 r. (sobota),  Norrköping

Awans: 5 do Finału Interkontynentalnego

Eliminacje zamorskie

Eliminacje Wspólnotych Narodów

Eliminacje brytyjskie

Półfinały 
 Leicester (1)
 22 maja 1979 r. (wtorek),  Leicester

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

 Poole (2)
 23 maja 1979 r. (wtorek),  Poole

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Finał Brytyjski 
 20 czerwca 1979 r. (środa),  Coventry

Awans: 10+1 do Finału Wspólnoty Narodów
Uwaga! Ian Turner zastąpił Dave’a Mortona, Alan Grahame – Steve’a Bastable’a

Finał Australazji 
 23 lutego 1979 r. (piątek),  Adelaide

Awans: 6+1 do Finału Wspólnoty Narodów

Finał Wspólnoty Narodów 
 1 lipca 1979 r. (niedziela),  Londyn – White City

Awans: 9+1 do Finału Interkontynentalnego

Finał Amerykański 
 29 grudnia 1978 r. (piątek),  Santa Ana

Awans: 2 do Finału Interkontynentalnego

Finał Interkontynentalny 
 5 sierpnia 1979 r. (niedziela),  Londyn – White City

Awans: 9+1 do Finału Światowego
Uwaga! Kelly Moran zastąpił Mike’a Basta

Finał Światowy 
 2 września 1979 r. (niedziela),  Chorzów – Stadion Śląski

1979
1979 w sporcie żużlowym